Fráncico puede referirse:

 al idioma fráncico o tedesco o tudesco, originalmente también llamado lengua franca, una lengua hablada por los francos, extinta desde la Edad Media;
 al fráncico ripuario, un dialecto europeo;
 a todo lo relativo a la Francia en época merovingia.